|}

Die L8 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona. Die Linie hat elf Stationen, die sich bis auf Molí Nou-Ciutat Cooperativa und Sant Boi im Tunnel befinden. Die Streckenlänge beträgt etwa zwölf Kilometer. Die Linie verläuft von im west-südwestlich gelegenen Sant Boi de Llobregat bis in das Zentrum Barcelonas an der Plaça d’Espanya.

Geschichte 

Eröffnet wurde die Strecke 2000. Eine Fahrt von Endpunkt zu Endpunkt dauert etwa 20 Minuten. Sie wird wie die Linien 6, 7 und 12 von der Bahngesellschaft Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya betrieben. 

Metro Barcelona
Barcelona